Прилуцький Богдан В'ячеславович (нар. 1983) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прилуцький Денис Геннадійович (2000—2022) — матрос морської піхоти Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Леон Прилуцький (1789—1865) — архієпископ Познансько-Гнезненський і примас Польщі та Литви у 1845—1865 роках.
 Прилуцький Микола Степанович (1909—1990) — радянський звукооператор.
 Прилуцький Михайло Антонович (1940—2018) — журналіст, літератор, еколог, громадський діяч.
 Прилуцький Олександр Іванович (нар. 1962) — український письменник.
 Прилуцький Сергій (* 1980) — білоруський поет, прозаїк, перекладач з англійської.
 Прилуцький Юрій Іванович (нар. 1965) — доктор фізико-математичних наук, професор біофізики, фахівець в царині нанобіотехнологій.
Українські прізвища